Miejscowości w Szwecji:
 Ås (Örebro)
 Ås (Jämtland)

Miejscowości w Norwegii:
 Ås – miasto i gmina leżąca w regionie Akershus.
 Ås (Trøndelag)

Stacje kolejowe w Norwegii:
 Ås (stacja kolejowa)

Zobacz też 
 As